Алекса́ндр Щербако́в:
 
 
 Щербаков, Александр Дмитриевич (1927—1980) — советский скульптор.
 Щербаков, Александр Евгеньевич (1928—2016) — председатель Пензенского горисполкома.
 
 
 Щербаков, Александр Павлович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 
 Щербаков, Александр Тимофеевич (1927—2014) — Герой Социалистического Труда.